Bayway ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bayway (Florida), im Pinellas County
 Bayway (New Jersey), im Union County